Том Вебстер (; 4 жовтня 1948, Кіркленд-Лейк — 10 квітня 2020) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади. Згодом — хокейний тренер.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1968 року.

1966 року був обраний на драфті НХЛ під 19-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Детройт Ред-Вінгс», «Каліфорнія Голден-Сілс» та «Нью-Інгланд Вейлерс».

Виступав за збірну Канади.

Тренерська робота 
1986 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами «Кароліна Гаррікейнс», «Флорида Пантерс», «Гартфорд Вейлерс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Філадельфія Флаєрс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Авко в складі «Нью-Інгланд Вейлерс» — 1973.
 Друга команда всіх зірок ВХА — 1973.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Каліфорнія Голден-Сілс»
Хокеїсти ВХА‎
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Тренери «Кароліна Гаррікейнс»
Тренери «Флорида Пантерс»
Тренери «Гартфорд Вейлерс»
Тренери «Лос-Анджелес Кінгс»
Тренери «Нью-Йорк Рейнджерс»
Тренери «Філадельфія Флаєрс»
Американські спортивні коментатори